Emission kan have flere betydninger:
 Inden for fysik:
 Spontan emission – om udseendelse af fotoner uden ydre årsag
 Stimuleret emission – om stimuleret udsendelse af fotoner fra atomer i et elektromagnetisk felt
 Emission (værdipapirer) – udstedelse og/eller udvidelse af aktiekapital.
 Udstødningsgas - udstødning fra for eksempel biler